Michael Adetokunbo Ojo (n. 1989), cestista statunitense con cittadinanza nigeriana
 Michael Olalekan Ojo (n. 1993), cestista nigeriano